Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 54-es jelzésű villamosok:

Magyarország 

 54-es villamos (Budapest)megszűnt

Csehország 

 54-es villamos (Prága)megszűnt